Шнурки:

 Шнурки — відрізки мотузки певної довжини, які протягуються через спеціальні отвори в взутті і служать для утримання її на стопі.
 Шнурки — село (до 2011 року — селище) в Україні.